Balkum bezeichnet:
 Balkum, Ortsteil der Stadt Bramsche im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen; siehe Ueffeln-Balkum
 Balkum (Alabama), „gemeindefreies Gebiet“ im Henry County des US-Bundesstaates Alabama